Kepenek steht für:

 Kepenek (Kleidungsstück), aus einem Stoffstück bestehender und ärmellose Überwurfmantel der anatolischen Hirten

Kepenek ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Kepenek (* 1968), deutscher Modefotograf
 Ibrahim Kepenek (* 1969), Grafiker